Neuradaceae – rodzina niskich, pustynnych roślin z rzędu ślazowców. Obejmuje trzy rodzaje roślin jednorocznych oraz bylin i półkrzewów. Przedstawiciele rodzajów złotokrasa (Grielum) (5 gatunków) i Neuradopsis (2 gatunki) zasiedlają Afrykę południową. Rodzaj osep (Neurada) (1–2 gatunki) występuje na obszarze północnej Afryki i Bliskiego Wschodu oraz na półwyspie Indyjskim. Niektóre gatunki mają znaczenie użytkowe jako rośliny ozdobne.

Morfologia 
 Pokrój Niewielkie rośliny płożące się i pokładające się. 
 Liście Skrętoległe, pojedyncze, ząbkowane lub pierzasto klapowane. Przylistków brak.
 Kwiaty Promieniste, obupłciowe, u niektórych gatunków okazałe. Rozwijają się pojedynczo w kątach liści w szczytowej części pędu. Wolnych działek kielicha jest pięć. U podstawy kwiatu wyrastają też u niektórych gatunków liście przykwiatowe w formie cierni. Barwnych płatków korony jest 5. Pręcików jest 10, przy czym wyrastają w dwóch okółkach, z których wewnętrzny ma pręciki krótsze od zewnętrznego. Zalążnia jest powstaje ze zrośnięcia 10 owocolistków, przy czym są one różnie wykształcone i w efekcie zalążnia często ma kształt nieregularny. Dwa do czterech owocolistków jest płonnych, w pozostałych rozwijają się pojedyncze zalążki. Słupków jest 10, prosto wzniesionych, zwieńczone są główkowatymi znamionami. 
 Owoce Suchy, pękający, z zachowanymi słupkami (drewniejącymi w formie cierni).

Systematyka 
Rodzina pozostawała długi czas słabo poznana i początkowo włączana była do różowców Rosales. Przynależność do ślazowców podejrzewana zresztą od dawna została jednak potwierdzona w badaniach molekularnych.

 Pozycja systematyczna i podział według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Klad bazalny w obrębie rzędu ślazowców Malvales w obrębie kladu różowych roślin okrytonasiennych. 

 Wykaz rodzajów
 Grielum L. – złotokrasa
 Neurada L. – osep
 Neuradopsis Bremek. & Oberm.

Przypisy 

Ślazowce